Eldon Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Eldon Township (North Dakota)

in Kanada:
 Eldon Township (Ontario)